Walkenhorst ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Walkenhorst (* 1988), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Heinrich Walkenhorst (1906–1972), Reichshauptamtsleiter, Leiter des Personalamtes der NSDAP
 Karl-Heinz Walkenhorst (1925–2017), Jesuit, Bibelwissenschaftler, Übersetzer aus dem Japanischen
 Kira Walkenhorst (* 1990), deutsche Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Pia Walkenhorst (* 1993), deutsche Volleyballspielerin
 Robert Walkenhorst (1891–1973), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Walkenhorst Holding